Gitter kan avse:

 Diffraktionsgitter – optiskt element med många parallellt liggande ristade linjer.
 Gitter (grupp) – en uppsättning ordnade matematiska punkter
 Gitter (ordning) –  inom matematiken en partiellt ordnad mängd
 Gittersvamp – ett släkte svampar i familjen buksvampar
 Kristallgitter – en beskrivning av hur atomer är ordnade i en kristall